Ayódar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ayódar (kommunhuvudort), Valencia, Província de Castelló, 
 Ayódar (kommun), Valencia, Província de Castelló, 

Robotskapade Spanienförgreningar